Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її здолала Жустін Енен-Арденн, таким чином обмеживши переможну серії Серени чотирма турнірами Великого шолома.

У фіналі Енен-Арденн перемогла співвітчизницю і фіналістку турніру 2001 року Кім Клейстерс, таким чином здобувши свій перший титул на турнірах Великого шолома.

Тут востаннє на турнірах Великого шолома зіграла колишня 1-ша ракетка світу і дев'ятиразова переможниця турнірів Великого шолома Моніка Селеш. У першому колі її несподівано перемогла Надія Петрова. Це була єдина за кар'єру поразка Моніки Селеш в першому колі турнірів Великого шолома.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2003 on ITFtennis.com , the source for this draw

Тур WTA 2003
2003 у тенісі